Parler steht für:

 Parler, ein 2018 gegründeter Mikrobloggingdienst
 Parler (Familie), eine Familie von Steinmetzen, Bildhauern und Baumeistern im Spätmittelalter.
 (6550) Parléř, Asteroid des Hauptgürtels

Parler steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Heinrich Parler der Ältere (~1300–1370), deutscher Architekt und Kirchenbaumeister
 Johann Parler der Ältere (um 1320–nach 1359), deutscher Baumeister
 Johann Parler der Jüngere (um 1359–um 1405), deutscher Architekt
 Michael Parler, deutscher Baumeister im 14. Jahrhundert
 Peter Parler (um 1330–1399), deutscher Baumeister
 Wenzel Parler (um 1360–1404), Baumeister